Brenne ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Brenne (* 1966), deutscher Kunstpädagoge 
 Fritz Brenne (1901–2003), deutscher Tennisfunktionär
 Simen Brenne (* 1981), norwegischer Fußballspieler
 Werner Brenne (1931–2010), deutscher Politiker (SPD)
 Winfried Brenne (* 1942), Architekt und Autor

Brenne steht außerdem für:

 Brenne (Lebensraum), einen botanischen Lebensraum 
 Brenne (Galvanotechnik), eine Technik zum Beizen von Kupfer
 Brenne (Touraine), Teil der historischen französischen Provinz Touraine
 Regionaler Naturpark Brenne, Naturpark im Département Indre, Frankreich
 Brenne (Cisse), einen Nebenfluss der Cisse, Frankreich
 Brenne (Armançon), einen Nebenfluss des Armançon, Frankreich 
 Brenne (Seille), einen Nebenfluss der Seille, Frankreich